Peru uczestniczy w igrzyskach panamerykańskich od roku 1951. W sumie zdobyły 5 złotych medali, 28 srebrnych i 58 brązowych, czyli razem 91 medale.

Zdobyte medale

Uwagi

Bibliografia